Onderdistrict in Indonesië
 Bandungan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Bandungan (Jatinom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Bandungan (Bandungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Bandungan (Pakong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java